Reflex eller Reflexer har flera betydelser:

 Reflex (gospelkör) – en gospelkör från Norge
 REFLEX (medicinsk studie) – en förkortning för ett forskningsprojekt
 Reflex (medicinsk term) – ett impulsartat motoriskt mönster
 Reflex (språkvetenskap) – en nyare form som återgår på en äldre form
 Reflex (uppslagsverk) – ett uppslagsverk på fyra band utgivet av Natur & Kultur

Se även 
 Reflexbricka – ett hjälpmedel för att reflektera ljus
 Reflexer (roman) – en roman av Amanda Kerfstedt
 Reflexer (konstverk) – en målning av Anders Zorn
 Reflexion (fysik) – ett fysikaliskt ljusfenomen
 Reflexväst – en väst med inbyggda reflexband